

Кандор — місто, штат Нью-Йорк
 Кандор — місто, штат Північна Кароліна
 Кандор — селище, штат Нью-Йорк